Vijesti () — черногорская ежедневная газета.

Первый номер газеты вышел в Подгорице 1 сентября 1997 года.
Издателем является компания Daily press.

В период провозглашения Черногорией независимости газета поддерживала её государственный суверенитет, но при этом подвергала критике действия Правительства, указывая на пробелы в процессе приватизации, монополизации и реализации реформ.

Газета имеет самый большой тираж в Черногории.

Ссылки 

 Официальный сайт газеты 

Газеты Черногории
Газеты на черногорском языке